Pingelly kan syfta på följande platser:

Australien 

 Pingelly (ort), Western Australia, 
 Pingelly (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar